DIN 2093 er en DIN-Standart for en tallerken fjederskive.

Kilde  
http://bolte.dk/tallerkenfjederskiver-din-2093/
DIN-standarder